Лукас Робин «Люк» Риднур (; родился 13 февраля 1981 года, Кер-д’Ален, Айдахо) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Играл на позиции разыгрывающего защитника. Был выбран на драфте НБА 2003 года в 1-ом раунде под общим 14-м номером командой «Сиэтл Суперсоникс».

Школа и колледж 
Люк — сын Роба Риднура, бывшего баскетбольного тренера школьного уровня, а также команды Международной баскетбольной лиги «Беллингэм Слэм». Когда Люк учился в школе, он мог брать ключи от спортзала и тренироваться там по ночам. Был в составе баскетбольной команды школы Блэйн, в 2000 году включался в состав сборной всех штатов по версии Макдональда и Парада для выпускников.

Риднур поступил в Университет штата Орегон, где его партнером по команде был Люк Джексон. Дважды с командой «Дакс» выступал в чемпионате NCAA. В 2002 году команде удалось попасть в восьмерку сильнейших. Установил рекорд колледжа по количеству результативных передач за сезон (218), а также рекорд конференции по количеству точных штрафных бросков подряд (62). В среднем за игру Люк набирал 19,7 очка и отдавал 6,6 передач. Во второй год пребывания в Орегоне Риднур был назван Игроком Года Тихоокеанской конференции (Pac-10).

Карьера в НБА

Сиэтл Суперсоникс 
Люк был задрафтован под 14-м номером Драфте НБА 2003 года командой «Сиэтл Суперсоникс». Несмотря на дебютный сезон в НБА, Люк выступал как основной разыгрывающий команды в сезоне 2004-05. Принимал участие в Матче всех звёзд 2005 года, играя в Матче новичков и Конкурсе талантов.

Милуоки Бакс 
13 августа 2008 года был включен в сделку между тремя командами («Соникс», которая стала называться «Оклахома-Сити Тандер», «Милуоки Бакс» и «Кливленд Кавальерс»), в которой приняли участие шесть игроков. «Милуоки» отправил в «Кливленд» Мо Уильямса, принадлежащие «Кливленду» Джо Смит и «Милуоки» Десмонд Мэйсон отправились в «Оклахому». Игрок «Кливленда» Дэймон Джонс, Риднур и Адриан Гриффин отправились в «Милуоки».

Миннесота Тимбервулвз 
21 июля 2010 года Риднур подписал четырёхлетний контракт с «Миннесота Тимбервулвз», сумма составила $16 млн.

Снова в «Милуоки» 
11 июля 2013 года Риднур в результате трёхсторонней сделки через «Оклахому», оказался в «Милуоки», а «Миннесота» получила Кевина Мартина.

Шарлотт Бобкэтс 
20 февраля 2014 года Риднур вместе с другим игроком «Милуоки» Гэри Нилом был обменян в «Шарлотт Бобкэтс», в «Милуоки» отправился Рамон Сешнс и Джефф Эдриен.

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Профайл на сайте ESPN

Баскетболисты США
Игроки «Орегон Дакс» (баскетбол)
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Орландо Мэджик»